BIG 25 — ежегодный 25-километровый шоссейный пробег, который проводится в Берлине, Германия. Старт пробега находится возле олимпийского стадиона, а финиш на самом стадионе. Трасса дистанции проходит по улицам города, включая известную Фридрихштрассе и бульвар Курфюрстендамм, а также вдоль знаменитых достопримечательностей города, таких как Потсдамская площадь и Бранденбургские ворота. Проводится с 1981 года, обычно в начале мая. Лимит прохождения дистанции составляет 3 часа 15 минут. Стартовый взнос составляет 30 евро.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пробеги